Mohorovičić je priimek več znanih ljudi:

 Andrija Mohorovičić (1857–1936), hrvaški meteorolog in seizmolog
 Andre Mohorovičić (1913–2002), hrvaški arhitekt, pedagog in akademik
 Stjepan Mohorovičić (1890–1980), hrvaški fizik in geofizik

Glej tudi 
 Mohorovičićeva nezveznost